Ле Пен () — французская фамилия бретонского происхождения.

Известные носители 
 Ле Пен, Жан-Мари (род. 1928) — французский политик. Основатель и лидер политической партии «Национальный фронт (Франция)».
 Ле Пен, Марин (род. 1968) — французский политик, дочь Жан-Мари Ле Пена. Лидер политической партии «Национальный фронт». Депутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале.
 Ле Пен, Марион Марешаль (род. 1989) — французский политик; внучка Жан-Мари Ле Пена.
 Ле Пен, Ульриш (род. 1974) — французский футболист.

См. также 
 Ле-Пен